Jenna puede hacer referencia a:

Personas 
 Jenna, variante del nombre propio femenino anglosajón Jenny.
 Jenna Bush, hija de George W. Bush.
 Jenna Elfman, actriz estadounidense.
 Jenna Haze, actriz porno estadounidense.
 Jenna Jameson, actriz porno estadounidense.
 Jenna Presley, actriz porno estadounidense.

Otros 
 Jenna, también henna, tinte natural de color rojizo.
 Jenna's American Sex Star, concurso de TV. 
 ClubJenna, estudio de cine estadounidense.
 Vains of Jenna, banda de rock duro estadounidense.